Władimir Diegtiariow – radziecki polityk
 Władimir Diegtiariow – radziecki reżyser filmów animowanych